La Liga ACB 1990-1991 è stata la 35ª edizione del massimo campionato spagnolo di pallacanestro maschile.

La stagione si è conclusa con il Joventut Badalona vincitore del suo terzo titolo, e la retrocessione in LEB di Cajabilbao e Cajacanarias.

Risultati

Stagione regolare

Grupo Impar

Grupo par

Play-out

Verdetti: Cajabilbao e Canarias retrocesse in Primera División

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
Liga ACB MVP finali:  Corny Thompson, Montigalá Joventut

Collegamenti esterni
 
 

Pallacanestro nel 1990
Pallacanestro nel 1991
1991